Ка́рлссон () — шведская фамилия:

А 
 Карлссон, Альбертина (1848—1930) — шведский зоолог.
 Карлссон, Анна (род. 1975) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Карлссон, Арвид (1923—2018) — шведский фармаколог.

Б 
 Карлссон, Бу (род. 1949) — футбольный арбитр из Швеции.

В 
 Карлссон, Виктор (род. 2001) — шведский футболист.
 Карлссон, Вильям (род. 1993) — шведский хоккеист.

Д 
 Карлссон, Давид Моберг (род. 1994) — шведский футболист.
 Карлссон, Дагни (1912—2022) — шведская долгожительница и блогер.

Ё 
 Карлссон, Ёран (род. 1963) — шведский кёрлингист.

И 
 Карлссон, Ингвар (род. 1934) — шведский государственный деятель, премьер-министр Швеции.

Й 
 Карлссон, Йеспер (род. 1998) — шведский футболист, играющий на позиции нападающего.

К 
 Карлссон, Кент (род. 1945) — шведский футболист, защитник, футбольный тренер.

Л 
 
 Карлссон, Линда (род. 1982) — шведская певица.
 Карлссон, Лукас (род. 1982) — шведский гандболист, разыгрывающий.

М 
 
 Карлссон, Мари (род. 1958) — шведская гребчиха.
 Карлссон, Микаэль:
  (род. 1972) — шведский игрок в хоккей на траве и тренер, чемпион мира (2003), тренер национальной сборной (с 2019).
 Карлссон, Микаэль (известный также под псевдонимом Vigilante Carlstroem; род. 1978) — шведский музыкант, гитарист рок-группы The Hives.
 Карлссон, Микаэль — шведский певец и автор песен, наиболее известный по музыкальному проекту The Honeydrips.
 Карлссон, Нене Мэрианн (Нене Черри; род. 1964) — шведская певица, композитор и автор текстов.

Н 
 
 Карлссон, Нильс (1917—2012) — шведский лыжник.
 Карлссон, Нина (настоящая фамилия Горун; род. 1986) — российская певица, композитор, поэт.

О 
 Карлссон, Оса (более известна под фамилией Свенссон; род. 1975) — шведская теннисистка.

П 
 Карлссон, Пер (род. 1986) — шведский футболист, защитник.
  (1966—1995) — шведский хоккеист.
 Карлссон, Понтус (род. 1982) — шведский шахматист, гроссмейстер (2007).

Р 
 Карлссон, Ральф (род. 1952) — шведский актёр.
 Карлссон, Робин Мириам (Робин) (род. 1979) — шведская артистка, певица и автор песен.

С 
 Карлссон, Сара (род. 1986) — шведская кёрлингистка.
 Карлссон, Свен (1915—1995) — шведский кёрлингист.
 Карлссон, Стина (1909—1982) — шведская музыкант.
 Карлссон, Стен (1917–1989) – шведский историк.

Т

Ф 
 Карлссон, Фрида (род. 1999) — шведская лыжница, чемпионка мира 2019 года в эстафете.

Х 
 Карлссон, Хенри (1917—1999) — шведский футболист, олимпийский чемпион.
 
 Карлссон, Херберт (1896—1952) — шведский футболист, игравший на позиции нападающего.

Э 
 Карлссон, Эва (род. 1961) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Карлссон, Эрик (род. 1990) — шведский хоккеист.

Ю 
 Карлссон, Юнас (род. 1971) — шведский актёр и сценарист.

Я 
 
 Карлссон, Янне (род. 1958) — шведский хоккеист, тренер.

См. также 
 Карлсон (значения)
 Кари Стейн Карлссон (род. 1981) — исландский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.